Amerikai Egyesült Államok
 Keystone (Colorado)
 Keystone (Dél-Dakota)
 Keystone (Észak-Dakota)
 Keystone (Florida)
 Keystone (Indiana)
 Keystone (Iowa)
 Keystone (Kalifornia)
 Keystone (Nebraska)
 Keystone (Ohio)
 Keystone (Adams megye, Washington)
 Keystone (Island megye, Washington)
 Keystone (Wyoming)
Egyéb
 Keystone, Keystone-album
 Keystone, együttes
 Keystone, versenyló
 Keystone, videójáték